Антоний (Медведев)
 Антоний (Медведев, Андрей Гаврилович) (1792—1877) — архимандрит, наместник Троице-Сергиевой лавры.
 Антоний (Медведев, Артемий Сергеевич) (1908—2000) — архиепископ Западно-Американский и Сан-Францисский Русской православной церкви заграницей.